Hermon kan syfta på följande:

 Hermon, ett berg i Libanon och Syrien

USA 

 Hermon (ort i USA, Maine), Penobscot County, 
 Hermon (ort i USA, New York), St. Lawrence County, 

Robotskapade USAförgreningar